Nirah, auch Nirach, Niraḫ, Ninraḫ, Ninrach, Ninrah (sumerisch DINGIRNiraḫ, DINGIRNIN.RAH) war in der sumerischen Religion ursprünglich der sumerische Schlangengott Ningišzida und damit Sohn des Ninazu. Später erfolgte mythologisch die Verschmelzung mit Ningišzida.

Genealogie

Literatur 
 Dietz-Otto Edzard u. a.: Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie. Band 8: Meek – Mythologie. de Gruyter, Berlin 1997, ISBN 3-11-014809-9, S. 457–458.

Sumerische Religion
Schlangengottheit
Sumerische Gottheit
Männliche Gottheit